Journalistenakademie steht für:
 die Stiftung Journalistenakademie Dr. Hooffacker
 die JournalistenAkademie der Friedrich-Ebert-Stiftung
 die Journalisten-Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung
 die Oberösterreichische Journalistenakademie

Siehe auch:
 Journalistenschule